Europacupen i fotboll 1987/1988 vanns av PSV Eindhoven, Nederländerna som tog sin första seger i Europacupen då man i finalmatchen besegrade tvåfaldiga mästarna Benfica, Portugal med 6–5 på straffsparkar efter 0–0 under ordinarie speltid och en mållös förlängning i Stuttgart den 25 maj 1988.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra Omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1987/1988 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1987/1988
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987 i Europa
1988 i Europa